Pierre Laurent puede refererse a:

 Pierre Alphonse Laurent, matemático francés del siglo XIX.
 Pierre Laurent (político) (nacido en 1957), político y periodista francés.
 Pierre Laurent (futbolista) (nacido 1970), jugador de fútbol francés.